2 miejscowości w Polsce
 Świerkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń
 Świerkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Świercze

Linki zewnętrzne